У́лав Ду́ун (; 21 ноября 1876, Фуснес, остров Йёа, Нур-Трёнделаг — 13 сентября 1939, Тёнсберг) — норвежский писатель. Один из крупнейших норвежских писателей первой половины XX века.

Посещал школу в Трённелаге, с 26 лет изучал педагогику, с 1904 года преподавал в небольшом городе Холместранн недалеко от Осло. В 1927 году отошёл от преподавательской деятельности, целиком посвятив себя литературной деятельности.

Свои произведения писал на лансмоле (нюнорске). Его книги насыщены местными диалектами, лексикой крестьян, рыбаков, фермеров, народным юмором, характеры героев выписаны с большим знанием местного колорита.

Автор психологических романов «Марьяна» (1908), «Три друга» (1914), «Харальд» (1915), «Чистая совесть» (1916).

В шеститомном цикле романов «Жители Ювика» (1918—1923) описал историю четырёх поколений одного крестьянского рода из Трённелага с 1814 по 1920 год, которая созвучна истории всей страны. В цикл входят романы: «Juvikingar» (1918, Впадина волн), «I blinda» (1919, Слепой), «Storbrylloppe» (1920, Большая свадьба), «I eventyre» (1921, В сказочной стране), «I ungdommen» (1921, В юности), «I stormen» (1923, Шторм).

Продолжение цикла — серия из трёх романов, написанных в 1929—1933 годах: «Medmenneske» (1929, Ближний), «Ragnhild» (1931, Рагнхилль), «Siste leveåre» (1933; Последний год жизни).

Библиография 
 Løglege skruvar og anna folk (1907)
 Marjane / Марьяна (1908)
 På tvert (1909)
 Nøkksjøliga (1910)
 Gamal Jord (1911)
 Hilderøya, Storbåten (1912)
 Sigyn, Sommareventyr (1913)
 Tre venner / Три друга (1914)
 Harald / Харальд (1915)
 Det gode samvite (1916)
 På Lyngsøya (1917)
 Juvikfolket / Жители Ювика (1918—1923)
 Juvikingar (1918)
 I Blinda (1919)
 Storbybryllope (1920)
 I eventyret (1921)
 I Ungdommen (1922)
 I Stormen (1923)
 Blind-Anders (1924)
 Straumen og evja (1925)
 Olsøygutane (1927)
 Carolus Magnus / Карл Великий (1928)
 Medmenneske (1929)
 Vegar og villstig (1930)
 Ragnhild (1931)
 Ettermæle (1932)
 Siste leveåre (1933)
 Gud smiler (1935)
 Samtid (1936)
 Menneske og maktene (1938)

Примечания

Источники 
 «Дуун Улав». БСЭ, 3-е издание.
 «Duun, Olav». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite.

Писатели Норвегии